3-й чемпионат мира по волейболу среди женщин прошёл с 28 октября по 13 ноября 1960 года в семи городах Бразилии с участием 10 национальных сборных команд. Чемпионский титул в третий раз подряд выиграла сборная СССР.

Команды-участницы 
Аргентина, Бразилия, Перу, Польша, СССР, США, Уругвай, ФРГ, Чехословакия, Япония, .

Система проведения чемпионата 
10 участников чемпионата мира на первом этапе были разбиты на 3 группы. 6 команд (по две лучшие из каждой группы) вышли в финальный этап, где по круговой системе разыграли места с 1-го по 6-е. Учитывались результаты игр команд между собой на первом этапе. Итоговые 7—10-е места по такой же системе, но без учёта результатов первого этапа, разыграли команды, занявшие в группах первого этапа 3—4-е места.

Первый этап

Группа А 
Сантус, Санту-Андре, Сан-Паулу 

 29 октября: Япония — Аргентина 3:0 (15:2, 15:0, 15:4); Польша — Уругвай 3:0 (15:2, 15:5, 15:8).
 30 октября: Япония — Уругвай 3:0 (15:0, 15:1, 15:0); Польша — Аргентина 3:0 (15:0, 15:2, 15:0).
 31 октября: Япония — Польша 3:0 (15:2, 15:8, 15:11); Аргентина — Уругвай 3:1 (10:15, 15:11, 15:11, 15:12).

Группа В 
Белу-Оризонти 

 29 октября: Бразилия — ФРГ 3:0 (15:4, 15:3, 15:5).
 30 октября: США — ФРГ 3:0 (15:6, 15:13, 15:1).
 31 октября: Бразилия — США 3:0 (15:13, 15:11, 15:7).

Группа С 
Белу-Оризонти 

 28 октября: Чехословакия — Перу 3:0 (15:3, 15:5, 15:8).
 30 октября: СССР — Перу 3:0 (15:4, 15:1, 15:3).
 31 октября: СССР — Чехословакия 3:0 (15:10, 15:8, 15:9).

Классификационный раунд 
Волта-Редонда 

 5 ноября: Аргентина — Уругвай 3:0 (15:12, 15:8, 15:10); Перу — ФРГ 3:0 (15:10, 15:5, 15:7).
 7 ноября: ФРГ — Аргентина 3:2 (18:16, 11:15, 12:15, 15:5, 15:13); Перу — Уругвай 3:1 (15:8, 15:8, 13:15, 15:10).
 9 ноября: Аргентина — Перу 3:1 (15:12, 17:15, 9:15, 16:14); Уругвай — ФРГ 3:0 (15:7, 16:14, 15:10).

Финальный этап 
Рио-де-Жанейро, Нитерой 
Курсивом выделены результаты матчей первого этапа, пошедшие в зачёт финального.

 3 ноября: Чехословакия — Бразилия 3:0 (15:13, 15:3, 15:6).
 4 ноября: СССР — США 3:0 (16:14, 15:5, 15:5).
 5 ноября: СССР — Япония 3:1 (15:6, 12:15, 15:13, 15:13).
 6 ноября: Чехословакия — Польша 3:0 (15:12, 15:12, 15:9).
 8 ноября: Япония — США 3:0 (15:2, 15:13, 15:7); Польша — Бразилия 3:2 (15:3, 15:8, 3:15, 2:15, 15:7).
 10 ноября: СССР — Польша 3:2 (8:15, 15:8, 9:15, 15:13, 16:14); Чехословакия — США 3:1 (15:8, 13:15, 15:10, 15:7).
 11 ноября: Япония — Бразилия 3:1 (15:8, 6:15, 15:7, 15:7).
 12 ноября: Япония — Чехословакия 3:1 (15:13, 13:15, 15:6, 15:1); Польша — США 3:0 (15:13, 15:8, 15:3).
 13 ноября: СССР — Бразилия 3:1 (13:15, 15:9, 15:5, 15:6).

Итоги

Положение команд

Призёры 
 : Милития Еремеева, Александра Чудина, Лидия Стрельникова, Лилия Коновалова, Антонина Рыжова, Людмила Булдакова, Алиса Крашенинникова, Лидия Болдырева, Валентина Варкевич, Антонина Володина, Скайдрите Плисмане, Людмила Михайловская. Главный тренер — Алексей Якушев.

 : Сэцуко Фудзимори, Муцуко Химэда, Масако Хориэ, Масаэ Касай, Мицуэ Масуо, Эмико Миямото, Сумико Накадзима, Хисако Накано, Икухо Сэно, Дзюнко Такада, Кинуко Танида, Мицуко Ясуда. Главный тренер — Хиробуми Даймацу.

 : Соня Голубова, Драгослава Кржижова, Либуше Киселькова, Гана Моравцова, Регина Обадалкова, Либуше Сормова, Нада Шпелинова, Гедвика Штеффлова, Либуше Свозилова, Татьяна Улмонова, Сватава Вражелова, Божена Жижковска. Главный тренер — Йозеф Чепшива.

Источники 
 Архив волейбольных результатов
 Волейбол. Энциклопедия / Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. — Томск: Компания «Янсон», 2001.

Чемпионаты мира по волейболу среди женщин
1960 год в волейболе
Чемпионаты мира в Бразилии
Октябрь 1960 года
Ноябрь 1960 года
Международные соревнования по волейболу в Бразилии